Gomellani – abitanti di Gumiel de Izán
Gomellani – abitanti di Gumiel de Mercado